Plejády mohou být:
 Plejády – hvězdokupa
 Plejády (mytologie) – mytologická stvoření
 Plejády (šachy) – jméno skupiny sedmi berlínských šachových mistrů
 Plejády (superpočítač) – superpočítač agentury NASA (dokončen 2012)